Bouquet puede referirse a:

 bouquet, aroma del vino;
 bouquet, en pintura, composición floral;
 bouquet, centro o ramo de flores;
 Bouquet, localidad de la Argentina;
 Bouquet, localidad de Francia;
 Bouquet garni un condimento de la gastronomía francesa;
 Martin Bouquet (1685-1754), religioso e historiador francés;
 Carole Bouquet (n. 1957), actriz francesa.